Pittsburg (Califòrnia)
 Pittsburg (Illinois)
 Pittsburg (Kansas)
 Pittsburg (Nou Hampshire)
 Pittsburg (Oklahoma)
 Pittsburg (Texas)
 South Pittsburg, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.